Collado (o su plural, Collados) puede hacer referencia a:
 El collado de montaña (llamado también «portillo» o «abra»), el punto más bajo de una línea de cumbres comprendido entre dos elevaciones.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de España:
Collado
 Collado (Siero), parroquia de Asturias.
 Collado de la Vera, municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura.
 Collado de Contreras, municipio de la provincia de Ávila, Castilla y León.
 Collado del Mirón, municipio de la provincia de Ávila, Castilla y León.
 Collado Hermoso, municipio de la provincia de Segovia, Castilla y León.
 Collado de Cieza, localidad de Cantabria.
 Collado Mediano, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Collado Villalba, municipio de la Comunidad de Madrid.

Collados
 Collados (Cuenca) (C.P. 16143), de Cuenca.
 Collados (Teruel) (C.P. 44211), de Teruel.

Además, puede hacer referencia a:

 Collado (apellido).
 Adrià Collado, actor español.
 Jesús Fernández Collado (futbolista), futbolista español.

Enlaces externos